Janssons frestelse kan syfta på:

 Janssons frestelse – en maträtt
Janssons frestelse (pjäs) – en pjäs av Sigurd Wallén
Janssons frestelse (film, 1928) – en film  baserad på pjäsen
Janssons frestelse (film, 1936) –  en svensk film från 1936 i regi av Gösta Rodin